Шуль — фамилия. Известные носители:
 Шуль, Боб (1937) — американский легкоатлет.
 Шуль, Василий (1896—1958) — советский цирковой артист.